FA WSL 2021-22 var den ellevte udgave af FA WSL siden ligaen blev etableret i 2010. FA WSL er den højeste liga indenfor fodbold for kvinder i England. Det var den tredje sæson efter omstruktureringen af de fire højeste niveauer af engelsk fodbold for kvinder.

Fra 2020–21 sæsonen fik FA WSL tre pladser til Champions League pr. sæson, til forskel fra sæsonerne før fik de tildelt to pladser.

Chelsea kunne kalde sig vindere af ligaen i den allersidste spillerunde efter sejr over Manchester United på 4–2, hvilket var deres tredje titel i træk og sjette i alt.

Klubber 
12 hold vil deltage i 2021–22 FA WSL sæsonen. Efter fire sæsoner, nedrykkede Bristol City fra ligaen, mens Leicester City oprykkede for for første gang.

Personale og sponsorer

Tabeloversigt

Kampoversigt

Statistik

Topscorer

Top assists

Top clean sheets (rent mål)

Referencer 

FA Women’s Super League
Fodboldsæson 2021-22